Мезмайское сельское поселение — муниципальное образование в Апшеронском районе Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Мезмайский сельский округ.

Административный центр — посёлок Мезмай.

История 
На территории Мезмая люди обитали ещё за две тысячи лет до н. э.. Об этом свидетельствуют множественные археологические находки на территории поселения (скифскио-аланские захоронения, дольмены).

В XIX в. во время Кавказских войн, русской царской регулярной армией на данной территории было основано несколько опорных пунктов, с названием Мезмайское или Тёмнолесье.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 2 населённых пункта:

См. также 
 Мезмайская пещера

Примечания

Ссылки 
 Мезмайский информационный центр

Сельские поселения Апшеронского района Краснодарского края